OS/VS — семейство операционных систем для старших моделей мэйнфреймов (начиная с ряда System/370) компании IBM.

Название OS/VS применялась к системам:
 IBM 
 IBM , включая:
 OS/VS2 (SVS), также известный как OS/VS2 версии 1
 MVS, также известной как OS/VS2 версии 2, и в том числе:
 MVS/XA или Extended Architecture
 MVS/ESA или Enterprise System Architecture
 IBM VM

См. также 
 OS/370

Литература 
 Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1976: January-June: Index. Библиотека Конгресса, Бюро авторского права США. 1976.

Ссылки 
 L. H. Seawright and R. A. MacKinnon. VM/370 — a study of multiplicity and usefulness
 IBM OS/VS RPG II LPS (GC33-7089-00)

Операционные системы
IBM